Изра́ильско-украи́нские отноше́ния — международные отношения между Израилем и Украиной. Оба государства признали друг друга de facto 11 мая 1949 года (как УкрССР), а de jure дипломатические отношения были установлены 26 декабря 1991 года (после обретения Украиной независимости). У Израиля есть посольство в Киеве. Украина имеет посольство в Тель-Авиве и генеральное консульство в Хайфе.

В октябре 2019 года стало известно о намерении Украины открыть в израильской столице Офис по продвижению инноваций и инвестиций, который будет иметь статус дипломатического представительства. По заверению главы израильского МИДа Исраэля Каца, подобный шаг стал возможен по итогам переговоров премьера Нетаньяху в Киеве летом 2019 года.

В июле 2010 года министры иностранных дел двух стран подписали соглашение о безвизовом режиме между Израилем и Украиной. Оно вступило в силу 9 февраля 2011 года, и с тех пор украинцы и израильтяне могут въезжать на территорию, путешествовать по стране или оставаться в Израиле/Украине без необходимости получать визы на срок до 90 дней в период 180 дней. Посол Израиля на Украине — Йоэль Лион (с 2018). Украинский президент Пётр Порошенко заявил в сентябре 2016 года, что благодаря безвизовому режиму с Израилем, туристический поток между странами увеличился в десять раз. В ноябре 2014 года Олег Вишняков, украинский бизнесмен и публичная фигура, был назначен почётным консулом Израиля на Западной Украине. В мае 2015 года он вступил в должность почётного консула Израиля во Львове.

Базовые факторы двусторонних отношений 
Ряд важных событий в истории еврейского народа произошли на Украине. Она играет важную роль в израильской системе образования молодого поколения евреев. Кроме того, Украина также богата историческими событиями религиозного характера, там находится могила рабби Нахмана из Бреслава, которая является местом паломничества множества религиозных евреев.

В то же время Израиль и Западный Берег богаты местами, имеющими отношения к истории христианства. Это особенно верно в отношении Иерусалима, где находится много святых мест для Русской православной церкви.

Для евреев по всему миру Украина также важна, как памятное место событий Холокоста; в частности, на её территории находится Бабий Яр.

Украина обрела независимость относительно недавно, что является решающим фактором в становлении чувства национальной идентичности для её народа, также как и в Израиле — обе страны обрели независимость в 20 веке.

Специальные туристические программы для евреев и израильтян, разработанные в сотрудничестве с муниципалитетом Львова и администрацией области, включают в себя посещение еврейских мемориальных мест и архитектурных памятников. Такие туры ведут ивритоязычные гиды. В мае 2015 года авиакомпания МАУ открыла прямые регулярные рейсы из Львова в Тель-Авив дважды в неделю.

Израильское правительство утверждает, что провал в голосовании в поддержку Украины против российской агрессии связан с забастовкой государственных служащих.

В августе 2017 года Украину посетил израильский министр охраны окружающей среды Зеэв Элькин. В рамках визита он встретился с бывшим президентом Леонидом Кучмой, с премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, а также с министрами финансов и экономики. Элькин также посетил Харьков и Львов, где встречался с главами городов. На встречах обсуждалось укрепление двустороннего сотрудничества и ситуация в ближневосточном регионе.

В ноябре 2018 года Израиль подвергся массивному ракетному обстрелу из Сектора Газа, а также провёл короткую антитеррористическую операцию, которая длилась всего один день. МИД Украины выпустил заявление по этому поводу, выразив поддержку «дружественному народу Израиля», возложив ответственность за эскалацию конфликта на группировку ХАМАС.

Украинские евреи 

В Украине проживает одна из самых больших еврейских общин в мире. В то же время украинские евреи образуют значительную этно-социальную группу в Израиле.

История еврейско-украинских взаимоотношений 

В период Интербеллума имели место контакты между Правительством Украинской Народной Республики (УНР) в изгнании и представителями Всемирной сионистской организации (ВСО). Правительство УНР официально приветствовало 12-й Всемирный сионистский конгресс, проходивший в Карловых Варах в сентябре 1921 года. Во время него членом руководства ВСО и организатором Еврейского легиона Владимиром Жаботинским и главой дипломатической миссии УНР в Чехословакии Максимом Славинским было подписано соглашение о создании при Украинской армии еврейского вооруженного формирования — жандармерии. Она должна была охранять еврейское население от возможных еврейских погромов в период планировавшегося военного похода на Советскую Украину и, в то же время, не принимать участия в боевых действиях. Оговаривалось, что соглашение подписывалось лично от имени Жаботинского, а для комплектования жандармерии создавалась отдельная от ВСО организация (вероятно её главой должен был стать Зиновий Тёмкин). Финансирование должно было осуществляться сначала данной структурой, а после перехода украинской границы — Правительством УНР. Приём коммунистов в состав жандармерии был запрещён. Руководство ВСО отнеслось к подписанию соглашения резко негативно, но решением Карловарского конгресса вся политическая работа сионистов в странах еврейской диаспоры была предана от ВСО национальным еврейским организациям, а Конференция российских и украинских сионистов, прошедшая в Берлине с 7 по 11 сентября 1922 года, откинула все обвинения против Жаботинского. Однако данное соглашение так и не было реализовано ввиду последовавшего краха попыток УНР организовать борьбу против большевиков.

Экономические отношения 
В 2012 году двусторонний оборот между странами составил 1,3 млрд долларов, продемонстрировав рост на 49,1 % по сравнению с 2011 годом. Общий экспорт украинских товаров в Израиль составил 922,5 млн долл. (в том числе 796,4 млн долл. — товары и 126,1 млн долл. — услуги). Импорт из Израиля достиг 364,2 млн долл. (из этой суммы 266,8 млн долл. приходится на товары и 97,4 млн долл. — на услуги).

Главным продуктом экспорта с Украины в Израиль в 2012 году были: зерно (50,6 %), недрагоценные металлы (18,2 %), самолёты (6,9 %), отходы пищевой промышленности (5,8 %), семена масличных культур и масличные плоды (3,3 %), жиры и масла животного и растительного происхождения (1,5 %), электромеханика (1,2 %), ядерные реакторы, бойлеры, машинное оборудование (1,1 %). Главными предметами израильского импорта на Украину в 2012 году были минеральное топливо, минеральные масла и продукты их дистилляции (42,4 %), различные химические продукты (9,0 %), пластик (7,0 %), товары, приобретённые в портах (5,5 %), фармацевтическая продукция (4,8 %), электромеханика (4,4 %), ядерные реакторы, бойлеры и машинное оборудование (4,1 %), плоды и орехи (3,1 %), оптическое оборудование: фотооборудование (2,2 %), мыла: органические ПАВ (1,9 %), синтетические или искусственные (1,7 %), овощи (1,6 %), эфирные масла (1,5 %).

Израильская администрация иностранной торговли при Министерстве экономики имеет экономическое и торговое представительство в Киеве. Главная цель его — развитие торговли и экспорта путём расширения присутствия израильской промышленности на украинском рынке, поддержка индивидуальных экспортёров в маркетинговой деятельности на Украине, привлечение инвестиций и расширение стратегических связей с Украиной, знакомство украинских бизнесменов с израильской промышленностью и экономикой, помощь в решении проблем, встающих перед израильскими компаниями, работающими на Украине. Атташе по экономическим вопросам на Украине — Элизабет Соловьев.

Почётный консул Израиля на Западной Украине, Олег Вишняков, основал меж-министерский комитет украино-израильской торговли и экономического сотрудничества, а также инициировал экономический бизнес-форум, который прошёл в ноябре 2015 года в Киеве. В программе форума приняли участие ведущие разработчики в области промышленности и торговли двух государств.

В 2017 году импорт украинских товаров в Израиле составил $605 млн.

В марте 2017 года в Тель-Авиве прошёл пятый раунд переговоров между Украиной и Израилем по соглашению о свободной торговле. Шестой раунд прошёл в июле того же года в Киеве. На то время Израиль занимал 22 место в списке торговых партнёров Украины, сумма товарооборота между двумя странами составляла $367 млн в год. В марте 2018 года было объявлено об успешном окончании переговоров. По данным СМИ в 2017 году товарооборот между странами составил 880 млн долл. США, из которых 125 млн долл. составил израильский экспорт. Соглашение о свободной торговле предполагает увеличение товарооборота на 15 % в течение следующих 5 лет. В ноябре 2018 года правительство Украины утвердило соглашение о свободной торговле с Израилем. Оно должно быть ратифицировано до конца года и вступить в силу в 2019 году.

В начале ноября 2018 года израильская организация МАШАВ в рамках Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства (UHBDP) провела занятия с группами украинских фермеров на тему: «Информационно-коммуникационные технологии в развитии малого и среднего бизнеса».

В январе 2019 года было подписано соглашение о свободной торговле между странами. На конец 2018 года товарооборот между двумя странами составлял $1 млрд, планируется, что он вырастет вдвое за 5 лет после подписания соглашения. Объёмы экономического сотрудничества должны вырасти на 15 %. На начало 2019 года основные статьи украинского экспорта в Израиль — зерновые (46,5 %), металлы (25,9 %), оливки, продукты питания, древесные изделия, нефтепродукты. Израиль поставляет на Украину химикаты (39,8 %), минеральное топливо и нефтепродукты (9,2 %), пластмассы и полимеры, оборудование для ядерного реактора, станки и медикаменты.

Государственные визиты 
Президент Украины Пётр Порошенко совершил государственный визит в Израиль 22 декабря 2015 года, во время которого встретился с израильским президентом Реувеном Ривлином и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также выступил в Кнессете. Ривлин посетил Украину с ответным визитом в сентябре 2016 года. В июне 2018 года Израиль посетил глава украинского МИДа Павел Климкин. В рамках визита он встретился с израильским премьером Нетаньяху, с которым обсудил «актуальные международные вопросы». Кроме того, Климкин нанёс визит патриарху Иерусалимскому Феофилу III.

В январе 2019 года украинский президент Пётр Порошенко прибыл в Израиль с официальным визитом для подписания соглашения о свободной торговле между двумя странами. Порошенко сопровождали министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр обороны Степан Полторак и другие высокопоставленные чиновники, а также представители Православной церкви Украины. В рамках визита Порошенко встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Израиля Реувеном Ривлиным, а также спикером Кнессета Юлием Эдельштейном.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху посетил Украину в августе 2019 года с официальным визитом. По итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским был подписан ряд документов: меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства, соглашение о содействии изучению языка иврит в учебных заведениях Украины и изучению украинского языка в учебных заведениях государства Израиль, программа сотрудничества в области образования, культуры, молодёжи и спорта на 2019—2022 годы, меморандум о взаимопонимании между министерством экономического развития и торговли Украины и израильским патентным ведомством министерства юстиции государства Израиль.

Сотрудничество в военной сфере 
В октябре 2018 года несколько израильских лётчиков приняли участие в проходивших на Украине учениях «Открытое небо». Они получили возможность испытать работу зенитных ракетных комплексов С-300.

В 2018 году Израиль приобрёл у Украины станцию пассивной радиотехнической разведки «Кольчуга-М». Предполагается, что станция будет использоваться израильскими ВВС во время учений.

Нелегальная иммиграция 
В июне 2017 года глава МВД Израиля Арье Дери выступая на комиссии Кнессета по внутренним делам заявил, что на этот момент в стране нелегально находятся 79 000 граждан Украины и Грузии (вдвое больше числа нелегальных иммигрантов из стран Африки). По заявлению министра, въезжая в страну без необходимости оформлять туристическую визу, туристы подают прошение о предоставлении убежища и с этого момента по международному гуманитарному праву они не могут быть депортированы из Израиля. Ранее Грузия была признана израильским судом страной, в которой её гражданам не угрожает опасность, поэтому заявления о предоставлении убежища от граждан Грузии в Израиле будут отклоняться. Кроме того, в Грузии ведётся разъяснительная кампания, рассказывающая, что обещания о предоставлении убежища в Израиле как правило исходят от мошенников. Дери заявил, что МИД и министерство юстиции Израиля должны начать такую же кампанию и на Украине.

В феврале-марте 2019 года разгорелся дипломатический скандал, после того как возросло число отказов во въезде в Израиль граждан Украины. В свою очередь израильские туристы столкнулись с отказом во въезде на территорию Украины в аэропорту «Борисполь». В некоторых случаях в аэропорт приезжали представители израильского посольства в Киеве. Также проводились консультации между дипломатическими ведомствами двух стран. Украинский МИД даже заявил о возможности отмены безвизового режима. По этому поводу готовится проведение двусторонних дипломатических консультаций.

Инциденты 
 Рейс 1812 а/к «Сибирь» — 4 октября 2001 года Украина непредумышленно сбила самолёт, летевший из Тель-Авива, погибло 40 израильтян и 38 россиян.
 Похищение

Примечания

Ссылки 

 Israeli Ministry of Foreign Affairs considers budget increasing possibility on humanitarian projects for Ukraine // in Interfax-Ukraine, 3 November 2015

Израиль
Украина